Paulo Sérgio pode ser nome de:

Paulo Sérgio de Oliveira Lima, goleiro de futebol que atuou na década de 1980
Paulo Sérgio Oliveira da Silva, mais conhecido por Serginho, falecido jogador de futebol da Associação Desportiva São Caetano
Paulo Sérgio Silvestre Nascimento, jogador de futebol que jogou a Copa do Mundo de 1994 pela Seleção Brasileira
Paulo Sérgio Rocha, jogador de futebol que atuou no Vasco da Gama no final dos anos 2000
Paulo Sérgio (cantor)
Paulo Sérgio Ferreira Gomes futebolista brasileiro que atua em Portugal
Paulo Sérgio Bento Brito, treinador de futebol português.
Desambiguações de antropônimos